Демус — фамилия.

Известные носители:
 Демус, Александр Николаевич (род. 1947) — советский легкоатлет.
 Демус, Йорг (1928—2019) — австрийский пианист и композитор.
 Демус, Отто (1902—1990) — австрийский историк искусства и педагог; отец пианиста Йорга Демуса и поэта Клауса Демуса.